Olga Romanova (1966- ), journaliste et opposante russe ; 
 Olga Romanova (1980- ), athlète, coureuse de fond russe ; 
 Royauté russe  
 Olga Alexandrovna Romanova (1882-1960), grande-duchesse de Russie ; 
 Olga Constantinovna Romanova (1851-1926), épouse de George  de Grèce ;  
 Olga Nikolaïevna Romanova (1822-1892), grande-duchesse de Russie, reine du Wurtemberg ;  
 Olga Nikolaïevna Romanova (1895-1918), fille du tsar Nicolas II.